Електронік:
 Електронщик (інженер-електронік) — фахівець, що забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперебійну роботу електронного обладнання.
 Електронік — робот в образі хлопчика-підлітка, головний герой циклу фантастичних повістей Євгена Велтистова і знятого за їх мотивами художнього фільму «Пригоди Електроніка».
 Великий Електронік — персонаж — антагоніст фільмів «Подорожі пана Ляпки» (Польща, СРСР, 1986 рік) і «Пан Ляпка в космосі» (Польща, Чехословаччина, 1988 рік).

Див. також